Catedral de San Antonio o cualquiera de sus variantes puede hacer referencia a:

Advocación 
 En la Iglesia católica: bajo la advocación de San Antonio de Padua – Festividad: 13 de junio

Catedrales 
Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Catedral de San Antonio de Padua, Oberá

Catedral de San Antonio, Campo Maior
 Catedral de San Antonio de Padua, de Governador Valadares
 Catedral de San Antonio, de Guaratinguetá
 Catedral de San Antonio de Padua, de Patos de Minas
 Catedral de San Antonio, de Salgueiro

Catedral basílica de San Antonio, de Beaumont

Catedral de San Antonio, de Emdibir

Catedral de San Antonio de Padua, de Masbate

Catedral de San Antonio de Padua, de Telšiai

Catedral de San Antonio de Padua, de Breda

Catedral de San Antonio en Baucau